złoty
 złoty polski